Дисциплината 4 × 100 м щафета съчетано при жените се провежда на 3 и 4 август в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Финал

Източници 

4 × 100 м щафета съчетано (жени)